Macquarie ist der Familienname folgender Personen:

 Lachlan Macquarie (1762–1824), britischer Kolonialgouverneur von New South Wales, Australien

Macquarie ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Port Macquarie, Hafenstadt in New South Wales
 Lake Macquarie, Salzwasserlagune südlich von Newcastle in New South Wales
 Macquarie (Wahlbezirk), Wahlbezirk in Sydney
 Macquarie Lighthouse, Leuchtturm bei Sydney
 Mrs Macquarie’s Chair, in einen Felsen gehauene Sitzbank in Sydney
 Macquarie Hill, Berg im Wingecarribee Shire in New South Wales
 Macquarie (Australian Capital Territory), Stadtteil von Canberra
 zwei Flüsse in Australien:
 Macquarie River (Barwon River), Nebenfluss des Barwon River in New South Wales
 Macquarie River (South Esk River), Nebenfluss des South Esk River in Tasmanien
 Macquarie Harbour, Bucht in Tasmanien
 Macquarieinsel, politisch zum australischen Bundesstaat Tasmanien gehörende subantarktische Insel
 Macquarie-Station, australische Forschungsstation auf der Macquarieinsel

Macquarie steht für:
 Macquarie (Bank), australische Finanzdienstleistungsgruppe
 Macquarie University, Universität in Sydney
 Macquarie Dictionary

Siehe auch:
 McQuarrie